Existuje více osobností se jménem a příjmením Rudolf Deyl:

 Rudolf Deyl starší (1876–1972) – český herec, otec
 Rudolf Deyl mladší (1912–1967) – český herec, syn předešlého